Африканские змееглазые сцинки () — род ящериц из семейства сцинковых.

Виды:
 Afroablepharus duruarum
 Afroablepharus seydeli
 Afroablepharus tancredi
 Afroablepharus wilsoni

См. также 
Сцинковые

Ссылки 
Relationships of Afroablepharus Greer, 1974 skinks from the Gulf of Guinea islands based on mitochondrial and nuclear DNA: Patterns of colonization and comments on taxonomy

Сцинковые
Пресмыкающиеся Африки